Ификрат () — греческое имя.

 Ификрат — древнегреческий военачальник IV века до н. э.
 Ификрат Младший — древнеафинский политик IV века до н. э, сын Ификрата.